Sincronismo puede referirse a:

  Sincronía, coincidencia en el tiempo.
 Sincronización, ajuste en el tiempo.
 Velocidad de sincronismo, velocidad a la que gira el campo magnético rotante en las máquinas eléctricas.